

Patronyme

 Numa Baragnon (1797-1871), homme politique bonapartiste français ;
 Pierre Baragnon (1830-1904), son neveu, journaliste et homme politique républicain français ;
 Louis-Numa Baragnon (1835-1892), son cousin, avocat et homme politique royaliste français.

Toponyme

 Rue Croix-Baragnon, voie française de Toulouse.